MŠK Iskra Petržalka (celým názvem: Miestny športový klub Iskra Petržalka) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bratislavské městské části Petržalka. Založen byl v roce 1934 pod názvem RTJ Iskra Matador Bratislava. Od sezóny 2016/17 působí v páté lize Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Základní školy Budatínska 61  s kapacitou 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1934 – RTJ Iskra Matador Bratislava (Robotnícká telovýchovná jednota Iskra Matador Bratislava)
 19?? – ŠK Matador Bratislava (Športový klub Matador Bratislava)
 1938? – SC Semperit
 194? – SC Engerau (po zlúčení s ŠK Poštári Bratislava)
 194? – Sokol Bratislava
 1956 – DŠO Matador Bratislava (Dobrovoľná športová organizácia Matador Bratislava)
 19?? – TJ Iskra Matador Bratislava (Telovýchovná jednota Iskra Matador Bratislava)
 1997 – ŠK Iskra Matadorfix Bratislava (Športový klub Iskra Matadorfix Bratislava)
 2000 – MŠK Iskra Petržalka (Miestny športový klub Iskra Petržalka)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1963: I. A trieda  – sk. ?
 1963–1965: I. B trieda  – sk. Jih
 1967–1968: I. B trieda  – sk. Jih
 1973–1974: I. A trieda 
 1974–1977: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1977–1978: Divize E
 1978–1981: Divize – sk. Západ
 1981–1984: 1. SNFL
 1984–1991: 2. SNFL – sk. Západ
 1991–1993: Divize – sk. Bratislava
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1997: 3. liga – sk. Bratislava
 1997–1998: 2. liga
 1998–2000: 3. liga – sk. Bratislava
 2000–2004: 4. liga  – sk. A
 2008–2009: 3. liga – sk. Západ
 2009–2011: 3. liga 
 2011–2012: Majstrovstvá regiónu 

 2015–2016: 6. liga 
 2016–: 5. liga 

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

TJ Iskra Matador Bratislava „B“ 

TJ Iskra Matador Bratislava „B“ byl rezervní tým petržalské Iskry. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1986/87, kdy se v Divizi (tehdejší 4. nejvyšší soutěž) umístil na 7. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1977–1978: I. A trieda  – sk. B
 1982–1983: I. trieda 
 1983–1984: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1984–1985: I. trieda 
 1985–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „A“)
 1987–1989: Divize – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na sportnet.sme.sk 
 Bieda štadiónov: Ten slávny Matador… už len v spomienkach. 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1934
Iskra Petržalka
Iskra Petržalka
Petržalka